Юханна Хагстрём (; 27 марта 1998, Фальчёпинг, Швеция) — шведская лыжница, специализирующаяся на спринтерских дистанциях.

Карьера 
Юханна Хагстрём вошла в состав шведской команды на юношеские Олимпийские игры 2016 года, где стала второй в кроссе и одержала победу в спринтерской гонке. На юниорском чемпионате мира 2018 года в составе шведской команды стала бронзовым призёром в эстафете 4×3,33 км; два года спустя завоевала личную серебряную медаль в спринте среди девушек до 23 лет, уступив на финише своей соотечественнице Эмме Рибом.

Свою дебютную гонку в рамках Кубка мира Юханна провела в январе 2017 года — в гонке на 10 км свободным стилем на домашнем этапе в Ульрисехамне она финишировала лишь 59-й. Свои первые кубковые очки спортсменка набрала в сезоне 2018/2019 в итальянском местечке Конь — впервые пробившись в финал спринтерских соревнований, она финишировала третьей.

В феврале 2021 года, за две недели до дебютного для себя чемпионата мира, в спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне Хагстрём показала свой лучший результат в карьере, уступив в финале лишь соотечественнице Мае Дальквист. На первенстве планеты в немецком Оберстдорфе Хагстрём с лучшим временем квалифицировалась в основную сетку спринтерских соревнований, однако в решающем забеге остановилась в шаге от медали, финишировав четвёртой.

Результаты

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Кубок Мира

Результаты сезонов

Подиумы 
 5 подиумов

Примечания

Ссылки 
 
 Юханна Хагстрём на сайте Олимпийского комитета Швеции

Лыжники Швеции